Municipio de Springville puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Springville (condado de Wexford, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Wexford.
 Municipio de Springville (condado de Susquehanna, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Susquehanna.